Сергій Григорович Береза (нар. 23 лютого 1971, м. Кременчук, Полтавська область, Україна —  25 лютого 2022, м. Ніжин, Чернігівська область, Україна) — сержант, начальник радіостанції зенітно-ракетної батареї 156 ЗРП Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Біографія 
2019 року був призваний за контрактом семенівський військкоматом до лав ЗСУ.

Мав статус «Учасник бойових дій».

Загинув близько 11.00 25 лютого 2022 року в результаті завдання вогневого удару бойовими вертольотами російської федерації по колоні Збройних Сил України поблизу м. Ніжина в Чернігівській області.

Залишились мати, брат та сестра.

Нагороди 
 медаль «Захиснику Вітчизни» (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки

Джерела 
 

Уродженці Кременчука
Померли в Ніжині

Учасники боїв за Чернігів